hrabstwo Potter (ang. Potter County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Potter (ang. Potter County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Potter (ang. Potter County) w USA, w stanie Teksas